Wethersfield může být:

 Wethersfield (Connecticut) – město v Connecticut ve Spojených státech amerických
 Wethersfield (Essex) – vesnice v Essexu ve Spojením království
 Wethersfield (New York) – město v New Yorku ve Spojených státech amerických